Edward Frentz – arciere statunitense
 Raef LaFrentz – ex cestista statunitense
 Walter Frentz – fotografo, produttore cinematografico e cameraman tedesco impegnato in film di propaganda nazista